Por Mama Africa podes estar a procura de:

 Mama Africa - single do cantor Akon
 Mama Africa - álbum do cantor Peter Tosh
 Mama África - canção do cantor Chico César

 Mama Africa -  a cantora Miriam Makeba

Desambiguação